Fort Saint-Sébastien, camp français d'entrainement aux techniques de siège de l'armée de Louis XIV, au nord de l'actuel département des Yvelines (France)
 Fort Saint-Sébastien,  fort du  à Bitche, en Moselle (France),
 Fort San Sebastian , un poste de traite négrière à Shama, dans l'actuel Ghana.